Солонь () — географический регион в центральной Франции.
Солонь расположена в северном течении реки Луары на территории департаментов Луар и Шер, Луаре и Шер.
Площадь региона — около 5 000 км². Солонь — преимущественно лесистая и болотистая территория. В сельском хозяйстве зерновые культуры преобладают над виноградниками. Даже название территории произошло от латинского secale (рожь).
В регионе сохранилось несколько старинных замков (Шеверни, Борегар, Шомон-сюр-Луар), относящихся к группе замков Луары.

Географическое положение 
Солонь —- природный заповедник Франции, расположенный в административном районе Центре. Простираясь от Луары до Шера, она находится на юге Орлеане́.

Почти всегда Солонь сохраняла черты дикой природы и влажный, а порой и опасный характер. Бедные песчано-глинистые почвы бывают сырыми зимой и сухими летом. Они не способствуют развитию сельского хозяйства и очень долго приводили к распространению болезней (например малярии).

В основном Солонь известна своими прудами, занимающими около  гектаров, что составляет 2 % от всей территории, и своими лесами, описанными в произведении «Кролик» (Raboliot) писателя Мориса Женевуа. Солонь поддерживает устойчивые традиции рыболовства и охоты, зачастую носящие частный характер.

Являясь ранее болотистой местностью, Солонь была осушена по приказу  Наполеона III .

Главные города 
К ним относятся Роморантен-Лантене, 17 000 жителей; другими основными городами являются Оливе (19 000 жителей), лишь часть которого относится к Солони, ,  и Ламот-Бёврон.

Речь идет о природном районе, который позволил создать официальные административные границы, см. закон от 27 июня 1941, о значимости этой территории, которая считается лишенной природных ресурсов. Указ от 17 сентября 1941 приведший в действие закон от 27 июня 1941, официально устанавливает список из 127 селений, входящих в состав Солони.

Климат 
Климат Солони особенный. Минимальные температуры особенно низки из-за песчаных почв. Грунт легко насыщается зимними водами, но летом он становится очень сухим.

Гидрография 
Здесь большое количество рек: Баранжон, , Боннер, Шер, , , , , , ,  и .
 Более 3000 озёр, главными из которых являются : , озеро Бомон, Жиродиер, Тейе, Ну, Новое озеро, Перрет, озеро Долины, Озеро Великой Корбуа, Марсийи, Бинош, Большое озеро Руи, Эгийон, озеро Полей.

Транспортные пути 
  и , а также железнодорожные линии Обиньи-сюр-Нер — Орлеан и  пересекают область.

 обеспечивает пассажиропоток на укороченной линии, с октября 2009 года, на участке между  (Луар и Шер) и Валансе (Эндр) через Роморантен-Лантене.

Компания  в начале , обеспечивала сообщение соединявшее Бринон-сюр-Содр и Роморантен-Лантене через Орлеан.

Топонимика 

Название Солонь встречается в формах Secalaunia (не датировано), Secalonia в 651, а также Sabulonia (от sabulum, песок),.

Согласно Альберу Доза и , первая часть слова представляет пролатинский корень «sec-» (болото), как и в названии Сены .

Вторая часть слова та же, что и в топонимах типа Valognes, Valonnes, которые напоминают vellauno / valauno , которые можно найти в некоторых галльских надписях. То же самое для религиозного термина «Alauna» который является источником топонимов Alonne, Allonnes, описанных А. Доза и Ш. Ростаном в статье  (формы типа Allon(n)e(s) наиболее распространены). Он также хорошо задокументирован в галло-римской эпиграфике; связанной например, с Меркурием: Genio Mercurii Alauni (CIR, 1717) или с Августом: Sacro Alaunarum Augusti nostri (CIL III, 1883, Munich).  подчеркивает смысл «кормящий» от кельтского «ala» означающего «кормить» с суффиксом полученным из сочетания «mn-».

История 
Названия нескольких селений в Солони носят галльское происхождение, а многочисленные тумулусы свидетельствуют, что Солонь была заселена уже в период Железного века. Основные реки также носят названия кельтского (галльского) происхождения: ,  (река бобров),  «быстрая река». Верхняя часть реки  и Беврон, создавали границы между Карнутами и Битуригами. Обширный лес испещренный озёрами, Солонь в галльскую эпоху была лесом — границей большого значения: она разделяла два важных кельтских народа: Карнутов на севере, и Битуригов на юге. Она соответствует тому огромному лесному массиву, который древние авторы называли «Лесом Карнутов», в котором находился главный неметон Галлии, считавшийся особенно важным, так как принадлежал всем племенам Галлии (Омфал), и свидетельствующий о галльской принадлежности превосходящей племенные различия.

Озера без сомнения стали более многочисленными с  по  века, что позволило оздоровить влажные и болотистые земли. Их количество достигло  к  веку.

Столетняя война не пощадила Солонь: Роморантен-Лантене был взят Черным принцем. Жанна д’Арк прошла через этот район. В конце войны, восстановление страны сопровождается изменением пейзажа и созданием многочисленных озёр, поскольку рыбоводство было выгоднее, чем сельское хозяйство.

В конце  века, король и его двор приезжали сюда отдыхать. Людовик XII обосновался в Роморантене. Франциск I встретил здесь Клод Французскую, на которой впоследствии женился. Солонь была в те времена относительно благополучной. В эпоху Возрождения буржуазия и дворянство испытывали особый интерес к климату Солони. В этот короткий период процветания были построены многочисленные замки и поместья дворян и зажиточных горожан, включая Замок Шамбор и Шеверни. Во время Религиозных войн, последовавших за этим периодом, часть пахотных земель оказалась заброшенной.

В течение  и  веков, земли стали превращаться в болота и область обеднела. Солонцы не были затронуты волнениями революции. Административная реформа поделила Солонь между тремя департаментами: Луар и Шер, Луаре и Шер. Сеньер Жером де Бельфор строит в этих местах свой замок.

С приходом ко власти в 1852 Наполеона III, тогда ещё президента Республики, но будущего Императора и владельца поместья в Ламот-Бёвроне, Солонь получила значительные субсидии и заново испытала относительный рост. Интерес, который император испытывал к Солони, в частности благодаря семейным узам по материнской линии (мать Горте́нзия де Богарне́, многочисленные предки которой обладали поместьями в Солони), известность среди любителей охоты и железная дорога в 1847, привлекли крупную буржуазию. Таким образом буржуазия сменила аристократов.

Этот регион, в основном сельскохозяйственный, тем не менее большую значимость играет текстильная промышленность в Роморантене, которая долгое время составляла единственную индустрию области. Промысел восходит к средневековой эпохе и приобрел особое значение в начале  века благодаря  , затем пришел в упадок в  веке.
С тех пор сельское хозяйство и лесная промышленность отошли на второй план. Охота приносит больший доход за более короткий срок.

Святыми Солони являются Святая Корнелия из Жуи-ле-Потье на севере и Святая Монтена на юге.

Административное управление 
Несколько  охватывают территорию Солони :
 На национальном уровне : 
  : , , , , или .

Природная среда

Экология 
Территория Солони вписывается в программу «Натура 2000» посредством трех зон.

Наиболее обширная зона называется Солонь, его площадь составляет  км², более половины которой находится в департаменте Луар и Шер. Она простирается с севера на юг, от южной части орлеанской агломерации до северной части Вьерзона, и с запада на восток, от западной части агломерации города Блуа до Обиньи-сюр-Нер.

Вторая заповедная зона называется Озера Солони, это (ZPS) с марта 2006, она входит в состав первой зоны. Площадь этого участка занимает  км², она простирается с севера на юг, от  до северо-востока Роморантена-Лантене и с запада на восток от  до .

Третья зона, также входящая в состав первой, соответствует области Шамбор и частично вписана во всемирное наследие ЮНЕСКО. С марта 2006 эта область классифицирована как зона особой охраны птиц, она простирается на 46.65 км² в окрестностях . Эта область была предложена на звание достопримечательности общественного значения в апреле 2002.

Участок НАТУРА 2000 в Солони является самой большой наземной достопримечательностью общественного значения в Европе, его площадь составляет 3461.84 км², то есть примерно 9 % от общей площади района Центр — Долина Луары.

Относительная охрана этих заповедных мест обеспечивается благодаря техногенезу.  позволяли вести автарктический (самодостаточный) образ жизни. К концу Второй мировой войны они практически полностью исчезли. Отныне большая часть Солони находится в состоянии отказа от сельского хозяйства. Современное лесное хозяйство по-прежнему испытывает большой интерес к лесу Солонь, благодаря разнообразию его флоры и фауны.

Флора 

Лес занимает три четверти солоньской земли. Он состоит из нескольких лесных массивов разных типов : дубовый и буковый лес, наиболее редкий, но самый разнообразный, долина , парковые леса, обширные частные лесные владения. Здесь можно встретить английский и скальный дубы,  граб, полевой клен, белый клен, орешник,  березу, сосну, морскую сосну, Дугласову пихту, несколько буков, осин и ясеней. Весной благодаря цветению можно заметить дикие фруктовые деревья, такие как : груши, яблони, круглолистную рябину или черешню.

В подлесках можно найти различные виды первоцветов, наиболее известными из которых являются Первоцвет весенний, Барвинок малый, гиацинт лесной с фиолетовыми колокольчиками, лесные фиалки.

Фауна 
В Солони обитает много диких животных,  псовые и куньи такие как лисы, куницы, горностаи, каменные куницы, ласки, лесные хорьки. Среди зайцеобразных, дикий кролик, символ популярной в Солони охоты, которая в настоящее время ограничена из-за миксоматоза.

В культуре 
 Жан-Филипп Рамо «Солонские дураки» («Les niais de Sologne»).
«Как прогулять школу с пользой» («L'école buissonnière»), Франция, 2017 г. Режиссёр Николя Ванье.

Примечания 

География Франции
Луар и Шер
Луаре
Шер (департамент)